Swjaginzewo () ist der Name russischer Orte:
 Swjaginzewo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Waschke, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Swjaginzewo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Swjaginzewo (Werchni Reutez), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Swjaginzewo (Wyssokoje), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Swjaginzewo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol